Bonanza steht für:
 Bonanza, eine US-amerikanische Western-Fernsehserie der 1960er Jahre
 Beechcraft Bonanza, ein einmotoriges Flugzeug
 Bonanza (Nicaragua), ein Ort in Nicaragua
 Kraftwerk Bonanza, ein Kohlekraftwerk im US-Bundesstaat Utah
 Bonanza, Bezeichnung für Cola-Rotwein (Burgenland/Österreich)

Siehe auch:
 Bonanza Lake
 Bonanza-Effekt, ein ungewolltes Aufschaukeln des Motorblocks beim Kraftfahrzeug
 Bonanzarad, eine Gattung von Fahrrädern
 Bohnanza, ein Kartenspiel